Rückkauf bezeichnet den Erwerb eines Gegenstandes durch den früheren Verkäufer, insbesondere in folgenden Zusammenhängen:

 Kündigung einer Lebensversicherung durch den Versicherungsnehmer, siehe Rückkauf (Lebensversicherung)
 Ausübung eines vertraglich vereinbarten Rückkaufsrechts durch den Verkäufer, siehe Wiederkauf
 Erwerb eigener Aktien durch eine Aktiengesellschaft, siehe Aktienrückkauf
 kurzfristige Finanzierungsinstrumente, siehe Rückkaufvereinbarung
 Rückgabe von Verpackung, vor allem von Mehrweg-Pfandflaschen, siehe Pfandsystem